Polacos — povo originário da Polónia
Língua polaca — idioma dos polacos ou poloneses

Desambiguações de gentílicos